Cinza — cor
Cinzas — substância resultado da queima de determinados materiais
Cinzas (telenovela)
Rio das Cinzas

Desambiguações de cores